Austria:
 Thaya – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Waidhofen an der Thaya
 Thaya – niemiecka nazwa rzeki Dyja

Zobacz też:
 Deutsche Thaya
 Mährische Thaya